Калдыбаев — фамилия. 

Известные носители:

 Калдыбаев, Ибрагим (1918—2008) — полный кавалер ордена Славы.
 Калдыбаев, Маман (1879—1959) — Герой Социалистического Труда (1949).